Лехницкий — фамилия.

Известные носители:

 Лехницкий, Игнатий — помещик, масон, известный публицист и философ XIX века; бывший владелец Румлёво.
 Кассиан Лехницкий (в ряде источников Ляхницкий; (1735—1784) — (1735—1784) — архимандрит Киево-Братского монастыря Русской православной церкви, педагог и ректор Киево-Могилянской духовной академии. 
 Лехницкий, Сергей Георгиевич (1909—1981) — советский учёный в области механики; доктор физико-математических наук, профессор.